Ка́мень-Рыболо́в — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

Станция Камень-Рыболов была открыта в 1931 году. Располагается в селе Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края (официально - в посёлке ).

С 2008 года на станции грузовые и пассажирские операции не производятся.

В 2014 году в связи с возведением нового автомобильного моста через реку Мельгуновка, станция используется для разгрузки готовых конструкций моста. Разгрузку производят с высокой платформы.

Подвижной состав состоит примерно из 6-8 вагонов платформ. Периодичность рейсов ориентировочно 1-2 раза в месяц, возможно чаще.

Примечания 

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги